Коренівські, Корженівські або Коренчевські (пол. Korzeniowscy або Korzeniewscy) – українське та польське шляхетське прізвище. Є кілька родів з такими прізвищами, розкидані по всій території колишньої Речі Посполитої, тому неможливо відокремлення особистостей, які зустрічаються в історичних документах та точно вказати до якої саме родини вони відносяться. 

Відомі наступні шляхетські роди часів Речі Посполитої:
 Коренівські, Корженівські, Коренчевські (Korzeniewscy) гербу Янина 
 Коренівські, Корженівські, Коренчевські (Korzeniewscy) гербу Костеша 
 Коренівські, Корженівські, Коренчевські (Korzeniewscy) гербу Лис 
 Михайло Коренівський - шляхтич гербу Лис
 Каєтан Вінсентій Коренівський - шляхтич гербу Лис, Чашник Пінський.
 Коренівські, Корженівські, Коренчевські (Korzeniewscy) гербу Наленч 
 Коренівські, Корженівські, Коренчевські (Korzeniewscy) гербу Сулими
 Коренівські, Корженівські, Коренчевські (Korzeniewscy) гербу Вага.

Польські шляхетські родини
Українські шляхетські роди